Кафтырев — русская фамилия. 

Известные носители:
 Кафтыревы — русский дворянский род.

 Кафтырев, Василий Иванович (?—1807) — первый профессиональный казанский архитектор.
 Кафтырев, Дмитрий Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; № (768); 26 апреля 1807 (в 1808 году был разжалован в рядовые и лишён орденов).
 Кафтырев, Иван (?—1788) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Кафтырев, Николай Яковлевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6500; 5 декабря 1841.
 Кафтырев, Яков Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2113; 26 ноября 1809.